Regulus (latinsky „malý král“) může být:

 Regulus – (α Leonis) nejjasnější čtyřhvězda v souhvězdí Lva
 bazilišek – pojmenování baziliška v latině
 Regulus Black I. – vedlejší postava v dílech o Harry Potterovi
 Regulus Black – jiná vedlejší postava v dílech o Harrym Potterovi
latinské jméno ptáků rodu králíček:
 Regulus regulus – binomické pojmenování králíčka obecného
 Regulus ignicapilla – binomické pojmenování králíčka ohnivého
 Walter Regulus – československý hvězdicový motor